Видауррета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 5,09 км². Население — 125 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Vidaurreta

Муниципалитеты Наварры